Бай (самоназв. bairt‧ngvrt‧zix [] пэ-нгв-ци; , также min-kia, min-chia) — язык народа бай на юго-западе Китая. На нём говорит более миллиона человек в Дали-Байском автономном округе (основан в 1956), в соседних уездах провинции Юньнань, а также Сычуань, Хунань и Гуйчжоу.

Вопросы классификации 
Вопрос о месте языка бай в рамках сино-тибетской семьи является предметом долгих дискуссий. Изначально сторонники этнического дистанцирования китайцев от байцев исходили из того, что язык последних относится к тибето-бирманским, а большое количество китайской лексики объясняли наличием нескольких слоев заимствований. Поворотной работой в этом вопросе стало исследование С. А. Старостина, который достаточно убедительно показал, что на основе как фонологических рефлексов, так и лексикостатистических подсчётов язык бай можно считать одним из китайских языков, наиболее рано отделившихся от основного массива (примерно во II—I веках до н. э.). К аналогичным выводам пришёл китайский исследователь Чжэнчжан Шанфан (Zhengzhang Shangfang 1999), хотя отделение от остальных китайских он относит к гораздо более раннему периоду, считая, что отдельный протобайский язык существовал уже параллельно с древнекитайским. Тем не менее не все исследователи приняли такую точку зрения и поиски тибето-бирманских связей продолжаются (см. например, Lee & Sagart 1998). Наиболее плотно языком бай в последнее время занимается китайский лингвист Фэн Ван, несколько лет проводивший полевые исследования диалектов бай.

Лингвогеография

Диалекты 
Язык бай имеет большое количество диалектов, которые иногда различаются довольно сильно.

Письменность 
Язык бай используется в основном как разговорный язык, хотя существует небольшое количество традиционной литературы, записанной китайскими иероглифами. Эта традиция существует с VIII века под названием 白文 байвэнь (老白文лао байвэнь).

В течение 1950—1960-х годов китайские лингвисты байского происхождения Чжао Яньсунь и Сю Линь разработали письменность на основе латиницы и опубликовали с её помощью грамматику и словарь языка бай. Эта письменность разработана на основе диалекта города Цзиньхуа, центра уезда Цзяньчуань.

Лингвистическая характеристика

Согласные

Гласные 
Для языка бай характерен богатый вокализм и обилие носовых гласных:

Тоны 
Цзяньчуаньский диалект имеет 8 тонов. 4 из них (те, что справа в таблице) являются ларингализованными.

В наиболее последней версии латиницы (1993 года), ларингализованные тоны обозначаются только с помощью буквы тона (а в одном случае, снова, отсутствием буквы). В результате новая система так соответствует системе 1982 года: rt → p; rx → [ ]; [ ] → d; rl → b.

В диалекте города Бицзян есть ещё один неларингализованный тон, его кривая — 32. Обозначается он буквой «z».

Синтаксис 
Синтаксический порядок в предложении на языке бай подобен китайскому. Можно найти исключения из этого правила в древней тибетско-бирманской письменности.

Лексика 
В том числе словообразование, заимствования, современные тенденции

Литература 
 François Dell, La Langue bai. Phonologie et lexique, Paris, Editions de l’EHESS, 1981. ISBN 2-7132-0417-8
 Lee Yeon-ju & Sagart, L. 1998 The strata of Bai, paper presented 31th ICSTLL, University of Lund, Sweden, Sep. 30 — Oct. 4, 1998.
 Matisoff, J. A. 2001 On the genetic position of Bai within Tibeto-Burman. Paper presented at 34th International Conference on Sino-Tibetan languages and linguistics, Yunnan minzu xueyuan.
 Starostin S. A. The Historical Position of Bai [Историческое место языка бай]. // Московский лингвистический журнал, т.1: 174—190. Москва, 1995.
 Wang, Feng. On the genetic position of the Bai language. Cahiers de Linguistique — Asie Orientale. Vol. 34 (1): 101—127. Paris, 2005.
 Wang, Feng. Comparison of languages in contact: the distillation method and the case of Bai. Language and Linguistics Monograph Series B: Frontiers in Linguistics III. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica, 2006.
 Wiersma, Grace. 1990. Investigation of the Bai (Minjia) language along historical lines, UC Berkeley: PhD thesis.
 Zhengzhang, Shangfang (鄭張尚芳) Baiyu shi hanbai yuzu de yizhi duli de yuyan (白語是漢白語族的一支獨立的語言) [Язык бай — независимый язык сино-байской семьи] // . Shi, Feng 石鋒, Pan, Wuyun 潘悟雲 (ed.) Zhongguo yuyanxue de xintuozhan 中國語言學的新拓展 [Новое развитие китайской лингвистики], Hong Kong: Xianggang chengshi daxue chubanshe 香港城市大學出版社, 1999. Стр. 19-73.

Ссылки 
 The Sound of the Bai language (Numbers, Words & Sample Text)

Языки Китая
Китайские языки и диалекты